Die Saison 2011/12 der Namibia First Division wurde zwischen September 2011 und August 2012 ausgetragen.

Die Liga ist in eine nördliche (NSFD) und südliche (SSFD) Teilliga untergliedert.

Preisgeld 
Wie in der vorherigen Saison erhalten die beiden Sieger ein Preisgeld von N$ 25.000, die beiden zweitplatzierten je N$ 15.000, der Dritte N$ 8000 sowie der Vierte N$ 5000.

Northern Stream

Southern Stream

Anmerkungen 

2011
Fußballsaison 2011/12